

Patronyme
Guéguétchkori,  (en géorgien : გეგეჭკორი, en anglais : Gegechkori), est un patronyme originaire de l’ouest de la Géorgie, la province historique de Mingrélie.

Personnalités
Evguéni Guéguétchkori (1881-1954), menchevik géorgien, Haut-Commissaire à la Transcaucasie, président du gouvernement de la République démocratique fédérative de Transcaucasie, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Justice de la République démocratique de Géorgie, 
Alexandre Guéguétchkori (1887-1928), dit Sacha, frère du précédent, bolchevik géorgien, ministre de l'Intérieur,   ministre de l’Agriculture et vice-Premier ministre de la Géorgie soviétique
Nina Gueguetchkori (1905-1991), nièce d’Evguéni et de Sacha Guéguétchkori, épouse de Lavrenti Beria
Mariam Guéguétchkori, chanteuse d’art lyrique contemporaine

Références

Homonymie
Homonymie de patronyme